Autreville kan syfta på:

 Autreville, Aisne, fransk kommun i departementet Aisne
 Autreville, Vosges, fransk kommun i departementet Vosges
 Autreville-sur-la-Renne, fransk kommun i departementet Haute-Marne
 Autreville-sur-Moselle, fransk kommun i departementet Meurthe-et-Moselle

Källor 

 Autréville-Saint-Lambert, fransk kommun i departementet Meuse